Sone steht für:

 Sone, Maßeinheit für die subjektive Lautheit eines Ereignisses
 Sone, Fluss in Indien, siehe Son (Ganges)
 Sone (Han), Lehen in Japan
 Sone (Burkina Faso), Dorf im Departement Tenkodogo, Burkina Faso
 Sone (Zentralinsana), Dorf im indonesischen Distrikt Zentralinsana in Westtimor

Sone ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Sone (* 2000), japanische Judoka
 Sone Arasuke (1849–1910), japanischer Außenminister und Generalresident in Korea
 Chūsei Sone (* 1937), japanischer Regisseur
 Kakeru Sone (* 2002), japanischer Tischtennisspieler
 Kōji Sone (1928–1983), japanischer Judoka
 Monica Sone (1919–2011), japanisch-amerikanische Schriftstellerin
 Sone Tatsuzō (1852–1937), japanischer Architekt

Soñé ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Soñé (1860–1949), dominikanischer Komponist und Dirigent
 Renata Soñé (* 1982), US-amerikanisch-dominikanische Schönheitskönigin

Siehe auch:
 Sonne (Begriffsklärung)